Leopoldo es un nombre propio masculino, de origen germánico, que significa «aquel que es audaz o valiente con el pueblo o la gente» o «aquel que es valiente en el ejército». Proviene de las raíces germánicas «Luit» ("pueblo" o "ejército") y «pold» ("audaz" o "valiente"). En el santoral católico tiene su fiesta el 15 de noviembre.

Personas
El nombre Leopoldo puede referirse a varios personajes históricos:

 Leopoldo Benavent o Polo Benavent como personaje ficticio de la famosa serie española de Netflix nombrada Élite (serie de televisión), interpretado por Álvaro Rico (actor) 

 Leopoldo III "el Santo", margrave de Austria, a su muerte fue canonizado (San Leopoldo) y se convirtió en el patrono de Austria;
 Leopoldo IV "el Generoso", hijo del anterior;
 Leopoldo V (duque de Austria) "el Virtuoso", duque de Austria entre 1177 y 1194;
Leopoldo de Alpandeire, conocido como Fray Leopoldo, fraile declarado beato por la Iglesia católica;
 Leopoldo de Baviera, regente de Baviera entre 1886 y 1912;
 Leopoldo Calvo-Sotelo, político y presidente del gobierno español
 Leopoldo Castedo, historiador español nacionalizado chileno;
Leopoldo Castillo, conductor y comunicador venezolano.
 Leopoldo Díaz Bruzual, economista venezolano también apodado El Búfalo, presidente del Banco Central de Venezuela.
 Leopoldo Estrada, político venezolano nacido en la población de Elorza, estado Apure.
 Leopoldo Fortunato Galtieri, militar y político argentino;
 Leopoldo Alas «Clarín», escritor español;
 Leopoldo García-Alas García-Argüelles, jurista, profesor universitario y político español, hijo del anterior;
 Leopoldo López, político venezolano; 
Leopoldo López Gil, empresario y político venezolano; 
 Leopoldo Lugones, poeta argentino;
 Leopoldo Minaya, poeta dominicano;
 Leopoldo O'Donnell, militar y político español;
 Leopoldo Sucre Figarella, ingeniero venezolano, ministro de Obras Públicas y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana

Localidades
 São Leopoldo (en español San Leopoldo), localidad brasileña en el estado de Río Grande do Sul.

Nombres masculinos